Panovnické jméno Josef II. mělo více osob:

 císař Josef II. (1741–1790)
 kníže Josef II. ze Schwarzenbergu (1769–1833)
 Josef II. Konstantinopolský (1360–1439)
 Josef II. (chaldejský patriarcha) (1696–1713)
 Josef II. Alexandrijský (†1956)
 Josef II. Jeruzalémský († 985)
 Josef II. Judejský (okolo 70 př. n. l.–38 př. n. l.)
 Josef II. z Nostic-Rokytnice